Serrà
 Serrà (cognom), cognom romà
 Biografies:
 Aule Atili Serrà, pretor el 192 aC i cònsol el 170 aC
 Gai Atili Serrà (cònsol), cònsol el 106 aC
 Gai Atili Serrà (edil), edil curul el 193 aC
 Gai Atili Serrà (pretor), pretor el 218 aC
 Marc Atili Serrà (triumvir), magistrat romà
 Marc Atili Serrà (pretor), pretor el 152 aC
 Sext Atili Serrà (cònsol), cònsol el 136 aC
 Sext Atili Serrà Gavià, tribú de la plebs el 57 aC